В данной статье представлен список владетелей (князей) Мегрелии, региона западной Грузии.

Списки:Грузия